Trumph ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wilhelm Trumph (1700–1753), deutscher Pastor in Goslar
 Johann Conrad Trumph (1697–1750), deutscher Mediziner und praktischer Arzt und Bergphysikus
 Johann Georg Trumph (1644–?), deutscher Mediziner und Bürgermeister der Stadt Goslar

Siehe auch:
 Trumpf